Реннелл — острів Соломонових островів.
 Реннелл — льодовик в Антарктиці.
 Реннелл і Беллона — провінція Соломонових островів.
 Іст-Реннелл — східна частина острова Реннелл.
 острови Реннелл — острови в південній частині Чилі.

 Барон Реннелл — спадковий титул в системі перства Сполученого королівства.
 Джеймс Реннелл (1742—1830) — англійський географ.

Також 
 Бій біля острова Реннелл
 Pteropus rennelli — вид рукокрилих, родини Криланових.